La Rioja (Spanyolország), Spanyolország egyik autonóm közössége
 La Rioja tartomány, argentin tartomány
 La Rioja (Argentína), az azonos nevű argentin tartomány fővárosa